Lucan peut désigner :

Patronyme 

  (né Arthur Towle), acteur britannique ;
 Lucan de Loigny/Lucain d'Aquitaine († vers 407), ou , saint des Églises chrétiennes célébré le 30 octobre ;
 Lucan († vers 424), évêque de Bellune, thaumaturge, fêté le 20 juillet ;
  le Bouteiller, Chevalier de la Table ronde dans la légende arthurienne ;
 , compétiteur tchèque de course d'orientation ;

 , titre de pairie britannique.

Comtes de Lucan, première creation (1691) 
 Patrick Sarsfield ;
 .

Comtes de Lucan, seconde création (1795) 
 Charles Bingham (1er comte de Lucan);
 Richard Bingham (2e comte de Lucan) ;
 George Bingham (3e comte de Lucan) ;
 George Bingham (4e comte de Lucan) ;
 George Bingham (5e comte de Lucan) ;
 George Bingham (6e comte de Lucan) ;
 Richard John Bingham (7e comte de Lucan) ;
 .

Toponymes 

 Lucan, village et banlieue en Irlande ;
 , pont routier traversant la Liffey ;
 
 , manoir historique
 , club de la Gaelic Athletic Association ;
 Lucan (Minnesota), ville aux États-Unis ;
 , ville au Canada ;
  ;
 , équipe junior de hockey sur glace ;
 , équipe senior de hockey sur glace.

Autres utilisations 
 , produite de 1977 à 1978, basée sur le téléfilm du même nom ;
 Lucan (2013 TV series), téléfilm ;
 , lucarne en saillie sur le côté d'un entrepôt, contenant un palan ;
 Plestiodon lagunensis (Eumeces lagunensis), espèce de sauriens.

Voir aussi

Références